

Récipient

Un godet est un récipient :

Dans le domaine des sciences et techniques

 Godet, récipient d'un engin de génie civil ;
 Godet, récipient utilisé en extreme cooling destiné à contenir de l'azote liquide ou de la glace carbonique par exemple.

 Dans le domaine des Beaux-Arts 

 Godet d'aquarelle : petit compartiment dans lequel la couleur aquarelle est coulée pour être prélevée au pinceau ; 
 Godet à palette : récipient de forme ronde que l'on clippe sur la palette du peintre à l'huile afin d'y verser le médium à peindre.

Toponyme

 Barrage de Gödet, un barrage de Turquie.

Patronyme

Origine 

Godet est un nom de famille de la région de Châlons-en-Champagne, des Charentes et des Deux-Sèvres. Une des origines possibles de ce nom est le surnom de godin/godet/godon que les Français donnaient aux Anglais lors de la guerre de Cent Ans, en rapport au juron « Goddam! » (God damn it) lancé par les soldats anglais. Les familles charentaises seraient alors les descendantes d'Anglais ayant fait souche, la Guyenne (correspondant à peu près à l'Aquitaine moderne) étant possession des rois d’Angleterre de 1188 à 1453.

Un certain Bonaventure Godet, d'origine flamande, arrivé à La Rochelle en 1550, s'y est lancé dans le négoce de « vins brûlés » qui sont devenus le cognac. Les dirigeants des cognacs Godet descendent de ce Bonaventure, de l'entreprise duquel ils sont les actuels héritiers.

On retrouve aussi des Godet en Afrique du Sud, ayant sans doute fui l'Europe pendant les guerres de religion.

Personnalités 

 Alfred Godet (1846-1902), conservateur de musée et spécialiste d'histoire neuchâteloise
 Anatole Godet (1839–1887), photographe français, spécialisé dans les photographies d'œuvres d'art, de tableaux de Manet en particulier ;
 Aurélie Godet (née en 2003), wakeboardeuse française, championne d'Europe en titre ;
 Blaise Godet (né en 1947), ambassadeur suisse ;
 Bonaventure Godet (siècle), négociant, fondateur de la maison Godet ;
 Damien Godet (né en 1986), coureur de BMX français ;
 Danielle Godet (1927–2009), actrice française ;
 Fabienne Godet (née en 1964), réalisatrice et scénariste française ;
 Frédéric Godet (1812–1900), écrivain et théologien protestant suisse ;
 Héloïse Godet (née en 1980), actrice française ;
 Henri Godet (1863-1937), sculpteur français ;
 Jacques Goddet (1905–2000), sportif et journaliste français ;
 Joseph Godet (nom de naissance de Joseph Gaudet, 1818–1882), agriculteur et homme politique canadien ;
 Michel Godet (né en 1948), professeur au Conservatoire national des arts et métiers ;
 Philippe Godet (1850-1922), écrivain suisse ;
 Pierre Louis Godet de Châtillon (1740–1807), militaire français, général des Chouans ;
 Stéphane Benoit-Godet (né en 1970), journaliste français.

Divers 

 Verre de boisson, en argot.
 Gobelet en plastique servant à licher.
 Ornement d'une « jupe à godets » ou « jupe parapluie » ou « jupe soleil.
 En médecine, un œdème dit « prenant le godet » ou présentant le signe du godet est un œdème sur lequel il persiste une empreinte de doigt quelques instants après une pression sur la peau (notamment les œdèmes blancs), tandis qu'un œdème « ne prenant pas le godet » ne laisse au contraire aucune trace transitoire persistante (notamment pour les œdèmes inflammatoires).

Référence 

Patronyme français